Нестлалпан има више значења:

 Нестлалпан (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нестлалпан, Сан Мигел Нестлалпан (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Нестлалпан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Нестлалпан (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику